Wielka Kopa Koprowa (słow. Veľká kopa) – szczyt w masywie Kop Liptowskich
 Wielka Kopa (słow. Veľká kopa) – szczyt w Tatrach Zachodnich